Гуї́-су-Белло́нн, Ґуї-су-Беллонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 37 км на південь від Лілля, 20 км на схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 491 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Гуї-су-Беллонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гуї-су-Беллонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале